Филипп д’Артуа ():
 Филипп д’Артуа (сеньор Конша) (1269—1298) — сеньор Конша, Нонанкура и Домфрона
 Филипп д’Артуа (граф д’Э) (1358—1397) — граф д’Э, правнук предыдущего, сын Жана д’Артуа